

Села:
 Андрушки — Житомирська область, Попільнянський район
 Андрушки — Полтавська область, Полтавський район

Андрушки — село, Гродненська область, Ів'євський район

Колишні населені пункти 
 Андрушки — хутір, Білоцерківська округа, Попільнянський район